Serie A i fotboll 1936/1937 vanns av Bologna FC 1909.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

1936 i Italien
1937 i Italien
Fotbollssäsongen 1936/1937
1936/1937